«Се́льские зо́ри»:

 «Сельские зори» — газета Петровского района Тамбовской области.
 «Сельские зори» — газета Долгоруковского района Липецкой области.

 «Сельские зори» — художественный коллектив чувашских художников.